Ардерн () — английская фамилия.

Известные носители 
 Ардерн, Джасинда (род. 1980) — новозеландский политик. Премьер-министр Новой Зеландии.
 Аредрн, Лоуренс (1523–1570) — английский политик.
 Ардерн, Росс (род. 1966) — новозеландский дипломат и бывший офицер полиции. Отец Джасинды Ардерн.
 Ардерн, Шейн (род. 1960) — новозеландский политик.